Гришинское — название нескольких населённых пунктов:

 Гришинское — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Гришинское — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Гришинское — деревня в Чухломском районе Костромской области.

См. также 
 Гришинское сельское поселение